Eliezer (hebraico:אֱלִיעֶזֶר, moderno: Eliʿézer, Tiberiano: ʾĔlîʿézer, “Ajuda/Tribunal do meu Deus”) foi o nome de pelo menos três indivíduos diferentes na Bíblia.

O filho de Moisés 

Eliezer foi o segundo filho de Moisés e Zípora. Seu nome significa “Deus é ajuda” em hebraico.

O versículo no livro de Êxodo (18:4) afirma:

Tanto Gersão e Eliezer nasceram durante o tempo em que Moisés buscou refúgio em Midiã e se casou com a filha de Jetro, Zípora.

Eliezer de Damasco 
Também há um Eliezer conhecido como Eliezer de Damasco (em hebraico:דַּמֶּשֶׂק אֱלִיעֶזֶר, moderno: Damméseq Eliʿézer, tiberiano: Damméśeq ʾĔlîʿézer) que, segundo alguns targums, foi filho de Ninrode, e cabeça do patriarca da casa de Abraão, mencionado no livro de Gênesis (15:2).

Segundo a maioria das interpretações, o servo não identificado em Gênesis 24, que procurou uma noiva para Isaque, foi este Eliezer. Também há uma interpretação, citada por Rashi, que Eliezer foi sozinho com Abraão resgatar Ló, com a referência de que os 318 homens (Gênesis 14:14), sendo o valor numérico do nome de Eliezer em hebraico.

Eliezer, o profeta 
Um profeta chamado Eliezer, filho de Dodava, repreendeu o rei Jeosafá por fazer um tratado com Acazias, o rei de Israel. Ele e Acazias construíram navios em Eziom-Geber, que foram navegar à comércio para Társis. De acordo com 2 Crônicas (20:37), os navios afundaram devido a ele não confiar no Senhor:

Elizer 

Existe a variação com H, cuja escrita é extremamente rara. O significado se mantém o mesmo, pois trata-se apenas de uma variação linguística. 

Personagens do Antigo Testamento
Profetas da Torá
Ninrode